David Poe ist der Name folgender Personen:

* David Poe (Musiker), US-amerikanischer Sänger und Komponist 
 David Poe senior (1743–1816), US-amerikanischer Unternehmer und Offizier
 David Poe, Jr. (1784–nach 1809), US-amerikanischer Schauspieler